Alice in Chains – banda de rock americana
 Anime International Company – estúdio de animação japonês
 Associazione Italiana Calciatori – associação italiana de futebolistas 
 Academia Internacional de Cinema — escola de cinema brasileira

Desambiguações de siglas
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de esportes